Лику́рг (, , эпич. , , от  — «волк» и  — «дело», можно перевести как «вожак волчьей стаи») — греческое мужское имя, под которым известны несколько персоналий греческой истории и мифологии:

Политики 
 Ликург Спартанский (начало IX века до н. э.) — законодатель и политик древней Спарты
 Ликург (сын Аристолида)  (первая половина VI века до н. э.) — афинский политик из рода Этеобутадов, глава олигархической партии, оппонент Писистрата
 Ликург Афинский (ок. 396—323 до н. э.) — афинский политик из рода Бутадов, законодатель и оратор

Цари 
 Ликург — второе имя Ликомеда, царя долопов и острова Скирос
 Ликург (царь Немеи) — царь Немеи в Арголиде, сын Пронакса либо сын Ферета, по преданию воскрешён из мертвых Асклепием
 Ликург (сын Дрианта) — царь фракийского племени эдонов, вступивший в конфликт с Дионисом и его свитой, за что и был наказан безумием
 Ликург (сын Алея) — царь Аркадии после разделения Азанского царства, аркадский генеалогический персонаж греческой мифологии
 Ликург (царь Спарты) — царь Спарты из рода Еврипонтидов (220/219—212/211/210 до н. э.)

Прочие персоналии 
 Ликург (сын Борея) — фракиец, возможно, тождествен Ликургу сыну Дрианта, сводный брат Бута, сына Борея
 Ликург (сын Геракла) — сын Геракла от Токсикраты, дочери Феспия
 Ликург — один из женихов Гипподамии
 Ликург — некий герой, упомянутый в «Ибисе» Овидия

География 
 Ликург () — невключённое сообщество в округе Алламаки (штат Айова, США)
 Ликург () — вымышленный город в штате Нью-Йорк в романе «Американская трагедия» Теодора Драйзера

См. также 
 Кубок Ликурга — диатрета с изображением гибели обезумевшего Ликурга, царя эдонов